Die Wysschaja Liga 1972 war die 34. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 4. April und endete am 22. November 1972.

Sarja Woroschilowgrad gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Kiew zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || UKR
 || GEO
 || ARM
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || KAZ
 || UKR
 || RUS
 || AZE

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1972 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1972 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972
1972